Con el término Fuenfría puede referirse a:
Valle de la Fuenfría, situado en la Comunidad de Madrid, España.
Puerto de la Fuenfría, situado entre la Comunidad de Madrid y Castilla y León, España.
Calzada romana de la Fuenfría, situada en el valle y puerto de mismo nombre.